Simson (Suhl), een historisch (Oost-)Duits metaalbedrijf, ook bekend als Gustloff
 Wilhelm Gustloff  (1895 - 1936), een Duits Nationaalsocialistisch leider
 Wilhelm Gustloff (schip, 1938), een Duits passagiersschip, bekend doordat duizenden opvarenden omkwamen toen het getorpedeerd werd